Le qualificazioni del singolare  del Davidoff Swiss Indoors 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Davidoff Swiss Indoors  2009 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Evgenij Korolëv (Qualificato)
 Olivier Rochus (Qualificato)
 Florent Serra (ultimo turno)
 Frederico Gil (primo turno)

 Peter Luczak (Qualificato)
 Michael Lammer (primo turno)
 Jan Hájek (ultimo turno)
 Michael Berrer (ultimo turno)

Qualificati 

 Evgenij Korolëv
 Olivier Rochus

 Peter Luczak
 Michael Lammer

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 2009
ATP World Tour 2009